Luciano Roberto Borsato (né le  à Richmond Hill, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il est repêché en 1984 alors qu'il évolue avec les Blues de Bramalea. Il décide toutefois de se joindre aux Golden Knights de l'Université Clarkson pour les quatre prochaines saisons. Il rejoint ensuite l'organisation des Jets de Winnipeg avec lesquels il joue un peu plus de 200 parties lors des saisons qui suivirent.

En 1995, il continue sa carrière en Europe où il joue en Allemagne, Finlande et en Suisse jusqu'au terme de la saison 2001-2002. Il annonce officiellement sa retraite le . Il a aussi participé à un Championnat du monde où il remporte la médaille de bronze.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1983-1984 ||Blues de Bramalea ||OJHL ||37 ||20 ||36 ||56 ||49 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1984-1985 ||Golden Knights de l'Université Clarkson ||NCAA ||33 ||15 ||17 ||32 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1985-1986 ||Golden Knights de l'Université Clarkson ||NCAA ||28 ||14 ||17 ||31 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1986-1987 ||Golden Knights de l'Université Clarkson ||NCAA ||31 ||16 ||41 ||57 ||55 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1987-1988 ||Golden Knights de l'Université Clarkson ||NCAA ||33 ||15 ||29 ||44 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1987-1988 ||Hawks de Moncton ||LAH ||3 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1988-1989 ||Hawks de Moncton ||LAH ||6 ||2 ||5 ||7 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1987-1988 ||Tappara Tampere ||SM-liiga ||44 ||31 ||36 ||67 ||69 ||7 ||0 ||3 ||3 ||4
|-
|1989-1990 ||Hawks de Moncton ||LAH ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1990-1991 ||Hawks de Moncton ||LAH ||41 ||14 ||21 ||35 ||40 ||9 ||3 ||7 ||10 ||22
|-
|1990-1991 ||Jets de Winnipeg ||LNH ||1 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1991-1992 ||Hawks de Moncton ||LAH ||14 ||2 ||7 ||9 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1991-1992 ||Jets de Winnipeg ||LNH ||56 ||15 ||21 ||36 ||45 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|1992-1993 ||Jets de Winnipeg ||LNH ||67 ||15 ||20 ||35 ||38 ||6 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|1993-1994 ||Jets de Winnipeg ||LNH ||75 ||5 ||13 ||18 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1994-1995 ||Falcons de Springfield ||LAH ||22 ||9 ||11 ||20 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 ||Jets de Winnipeg ||LNH ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1995-1996 ||Kölner Haie ||DEL ||49 ||25 ||36 ||61 ||52 ||12 ||6 ||8 ||14 ||28
|-
|1996-1997 ||Kölner Haie ||LEH ||4 ||0 ||0 ||0 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1996-1997 ||Kölner Haie ||DEL ||23 ||13 ||20 ||33 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Kölner Haie ||LEH ||5 ||1 ||2 ||3 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1997-1998 ||Kölner Haie ||DEL ||32 ||12 ||16 ||28 ||104 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||HIFK ||LEH ||2 ||2 ||0 ||2 ||6 ||4 ||0 ||1 ||1 ||12
|- 
|1998-1999 ||HIFK ||SM-liiga ||8 ||4 ||7 ||11 ||0 ||11 ||4 ||3 ||7 ||20
|-
|1999-2000 ||HIFK ||SM-liiga ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1999-2000 ||HC Davos ||LNA ||7 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Ice Tigers de Nuremberg ||DEL ||57 ||15 ||31 ||46 ||101 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|- 
|2001-2002 ||Ice Tigers de Nuremberg ||DEL ||52 ||14 ||16 ||30 ||103 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4

| 203 || 35 || 55 || 90 || 113 || 7 || 1 || 0 || 1 || 4

En équipe nationale 

|1995 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde || 8 || 3 || 1 || 4 || 18 ||align="left"| Médaille de bronze

Trophées et honneurs personnels 
Eastern College Athletic Conference
1988 : nommé dans la  d'étoiles
National Collegiate Athletic Association
1988 : nommé dans la  d'étoiles américaine de l'est

Références 

Naissance en janvier 1966
Naissance à Richmond Hill
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Golden Knights de Clarkson
Choix de repêchage des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur des Hawks de Moncton
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du Tappara
Joueur du HIFK
Joueur des Kölner Haie
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur du HC Davos
Attaquant de hockey sur glace